Eisenbahndamm steht für:
 
 einen von der Eisenbahn genutzten Damm (Wall)
 den Eisenbahndamm (Lindau)